Turnaj se hrál od 24. do 26. dubna 2009 v Pitee.

Tabulka

Zápasy

Externí odkazy 
 Oficiální stránka

Euro Floorball Tour
Florbal ve Švédsku
Florbal v roce 2009